Tengellidae zijn een familie van spinnen. De familie telt 8 beschreven geslachten en 50 soorten.

Geslachten 
 Anachemmis Chamberlin, 1919
 Lauricius Simon, 1888
 Liocranoides Keyserling, 1881
 Socalchemmis Platnick & Ubick, 2001
 Tengella Dahl, 1901
 Titiotus Simon, 1897
 Wiltona Koçak & Kemal, 2008

Taxonomie 
Voor een overzicht van de geslachten en soorten behorende tot de familie zie de lijst van Tengellidae.